Ичке́рия () — название исторической области на юго-востоке нынешней Чеченской Республики. Зачастую Ичкерией ошибочно называется вся территория Чечни.

История 

Название «Ичкерия» происходят от реки Искерк (). Сами чеченцы данную территорию называют ещё одним названием, обозначаемую русскими документами как «Ичкерия» — Нохчи-мохк (). По другой версии Ичкерия — слово чеченское, в переводе на русский язык означает ровное место среди возвышенности. В применении к географическому положению Ичкерии это название как нельзя больше характерно и соответствует действительности.

Названия этих сел являются одновременно и названиями тайпов из Ичкерии (Нохч-Мохка): айткхаллой, аллерой, белгатой, беной, билтой, гордалой, гендарганой, гуной, зандакой, курчалой, сесаной, ишхой, харачой, цонтарой, чермой, ширдий, шуоной, эгашбатой, элистанжхой, энакхаллой, энганой, эрсаной, ялхой.

Примечания

Литература 
 
 

Исторические области Чечни